Folgend die Ergebnisse und Platzierungen bei den British Commonwealth Games 1974 im Mixed im Badminton.

Ergebnisse ab Viertelfinale

Weitere Vorrundenergebnisse

1. Runde
  Mike Tredgett/Margaret Boxall –  Jamie McKee/Mimi Nilsson: 15:7, 15:3

2. Runde
  Paul Whetnall/Nora Gardner –  John Clancy/Linda Cory: 15:10, 15:3
  Elliot Stuart/Susan Whetnall –  Bryan Purser/Robin Denton: 15:12, 15:8
  Derek Talbot/Gillian Gilks –  Wayne Macdonnell/Jane Youngberg: 15:6, 15:10
  Robert McCoig/Joanna Flockhart –  Geoff Harris/Barbara Welch: 15:5, 15:9
  Christopher Hardwick/Kay Terry –  Greg Harris/Judi Rollick: 18:13, 15:0
  Richard Purser/Alison Branfield –  Mike Tredgett/Margaret Boxall: 14:17, 15:12, 15:4
  Fraser Gow/Christine Stewart –  Punch Gunalan/Sylvia Ng: 15:10, 18:17
  Paul Tyrrell/Judy Nyirati –  Jim Ansari/Helen Kelly: 15:6, 15:10

Endstand

Referenzen 
 Medaillengewinner der Commonwealth Games
 thecgf.com
 Badminton U.S.A., Jahrgang 34, Heft 3 (1974), S. 12, 23

1974
Badminton
Commonwealth Games 1974
Commonwealth Games 1974